Teodor Anders Peterson (ur. 1 maja 1988 r. w Umeå) – szwedzki biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski, zdobywca małej kryształowej kuli w klasyfikacji sprinterskiej w sezonie 2011/2012.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Peterson pokazał się 27 listopada 2004 roku w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie w zawodach FIS Race w sprincie techniką klasyczną zajął 57. miejsce. W 2006 roku został wicemistrzem Szwecji juniorów w biegu na 15 km i sprincie techniką klasyczną. W lutym 2008 roku wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Malles Venosta, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji zajął 13. miejsce w sztafecie. W swoim najlepszym indywidualnym starcie, w biegu na 10 km klasykiem, zajął 31. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 7 marca 2009 roku w fińskim Lahti, gdzie zajął 16. miejsce w sprincie techniką dowolną. Wywalczył tym samym swoje pierwsze punkty PŚ. W tym sezonie wystartował jeszcze trzykrotnie, ale punktów już nie zdobył i w klasyfikacji generalnej sezonu 2008/2009 zajął 98. miejsce. W sezonie 2009/2010 punktował sześciokrotnie, startując głównie w zawodach sprinterskich. Najlepszy wynik osiągnął 6 lutego 2010 roku w kanadyjskim Canmore, gdzie był szósty w sprincie stylem klasycznym. Już kilkanaście dni później wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Zajął tam 11. miejsce w sprincie stylem klasycznym oraz 15. miejsce w sprincie drużynowym. W klasyfikacji generalnej zajął 36. miejsce, a w klasyfikacji sprinterskiej był dwunasty.

W sezonie 2010/2011 wystartował tylko pięć razy. Punkty zdobył tylko dwukrotnie: 15 stycznia w Libercu był dwunasty w sprincie stylem dowolnym, a 23 stycznia 2011 roku w Otepää był szósty w sprincie stylem klasycznym. W sprincie techniką dowolną wystartował także na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie zajął szesnaste miejsce. W klasyfikacji końcowej tego sezonu zajął 82. pozycję. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2011/2012, w którym czterokrotnie stawał na podium, w 2 lutego 2012 roku w Moskwie odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo. W klasyfikacji generalnej zajął 12. miejsce, a w klasyfikacji sprinterskiej był najlepszy.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1988